Topografie

Argentinië:
Loreto (Misiones), een plaats in de provincie Misiones
Loreto (Santiago del Estero), een plaats in de provincie Santiago del Estero
Loreto (departement), een departement van de provincie Santiago del Estero

Bolivia:
Loreto (Beni), een gemeente in het departement Beni

Brazilië:
Loreto (Maranhão), een gemeente in de deelstaat Maranhão

Filipijnen:
Loreto (Agusan del Sur), een gemeente in de provincie Agusan del Sur
Loreto (Dinagat Islands), een gemeente in de provincie Dinagat Islands op het eiland Dinagat

Frankrijk:
Loreto-di-Casinca, een gemeente in het departement Haute-Corse

Italië:
Loreto (Bergamo), een plaats (frazione) in de gemeente Bergamo
Loreto (Italië), een gemeente in de provincie Ancona
Loreto (metrostation) van de metro van Milaan
Territoriale prelatuur Loreto, de prelatuur rond het heiligdom
Loreto Aprutino, een gemeente in de provincie Pescara

Mexico:
Loreto (gemeente in Mexico), een gemeente in de deelstaat Baja California Sur
Loreto (Baja California Sur), een stad in de gemeente Loreto 
Loreto (Zacatecas), in Zacatecas 

Peru:
Loreto (regio) 
Loreto (provincie) 

Architectuur

 De Basiliek van het Heilig Huis in Loreto (Italië)
 De Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto (Parijs) 
 Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, een oorlogsbegraafplaats in Noord-Frankrijk

Overig
Litanie van Loreto, een rooms-katholiek gebed
Loreto (dialect), een dialect